język tonga używany w Zambii i Zimbabwe
 język tonga używany w Malawi

Zobacz też 
 język tonga używany w Polinezji